Para-medic es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear Solid.

Historia 
El nombre de Para-medic es la fusión de las abreviaturas de las palabras paracaídas y médico. Su verdadero nombre es Dra. Clark. Para-medic es una joven agente de la Unidad Fox. A pesar de su juventud es una auténtica experta en medicina y tiene grandes conocimientos sobre la flora y fauna de Tselinoyarsk, aconsejando a Naked Snake sobre las plantas medicinales, frutos y animales que pueda encontrar a su paso. Mantiene contacto con él durante el desarrollo de la Misión Virtuosa y la Operación Snake Eater por radio. Su misión consiste en controlar el estado de salud de Naked Snake, aconsejándole cuando fuera necesario.

Años más tarde, tras los hechos de Zanzibar Land, será la creadora del primer modelo de exoesqueleto, construido experimentando con el cadáver de Gray Fox quién, convertido en el Cyborg Ninja, la asesinará durante su huida del laboratorio.

Personajes de Metal Gear

en:List of characters in Metal Gear Solid 3: Snake Eater#Para-Medic